ANTARA, persbureau van de Indonesische overheid.
 Antara (Limapuluh), dorp in Indonesië.
 Antara (Linge), dorp in Indonesië.
 Opel Antara, automodel.